Coco Chanel (1883–1971) byla francouzská módní návrhářka.

další významy
Coco Chanel (film, 2008) – životopisný film v ítalsko-britsko-francouzské koprodukci z roku 2008 v hlavní roli s Barborou Bobuľovou 
Coco Chanel (film, 2009) – životopisný film ve francouzsko-belgické koprodukci z roku 2009 v hlavní roli s Audrey Tautou
Coco Chanel & Igor Stravinskij – francouzský romantický film z roku 2009